Goodbye – album Anity Lipnickiej i Johna Portera z 2008 roku
 Goodbye – album Cream z 1969 roku
 Goodbye – piosenka Kate Ryan
 Goodbye – singel Def Leppard
 Goodbye – singel Spice Girls
 Goodbye – singel Alexii
 Goodbye – singel Kristinii DeBarge
 Goodbye – singel Feder z gościnnym udziałem Lyse
 Goodbye – singel Davida Guetty i Jasona Derulo z gościnnym udziałem Nicki Minaj i Willy'ego Williama
 Goodbye – singel The Humans
 Goodbye – singel Sanji Vučić